Эндрю Янг
 Янг, Эндрю (род. 1992) — британский лыжник.
 Янг, Эндрю Джексон (род. 1932) — американский общественный и государственный деятель.